Hugo Savalli (1983 -), un surfeur professionnel français.
 Mehdi Savalli (1985- ), un matador français.